Anaglyph steht für:

 Anaglyph 3D, eine Methode, ein dreidimensionales Bild in einem einzelnen Bild zu enkodieren
 Ornament in einem Flachrelief